

Cinema 
Leaving – film del 2008 diretto da Sam Hearn e Richard Penfold

Musica 
Leaving – singolo dei Pet Shop Boys del 2012
Leaving – EP di Skrillex del 2013